

Persone 
Lauro Gazzolo (1900-1970)
Nando Gazzolo (* 1928-2015)
Virginio Gazzolo (* 1936)

Altro 
Gazzolo – frazione di Arcole in provincia di Verona
Gazzolo – frazione di Lumezzane in provincia di Brescia
Barca di Gazzolo – frazione di Borzonasca in provincia di Genova